

Patronyme 

Jordan Hall, joueur américain de basket-ball 
Jordan Hall, écrivaine, dramaturge et créatrice de séries Web canadienne

Toponyme 

 , salle de spectacle du Conservatoire de musique de la Nouvelle-Angleterre à Boston dans le Massachusetts.